Hoblování může být:

 povrchová úprava dřeva 
 ručním nástrojem – hoblíkem 
 ručním el. nářadím – elektrickým hoblíkem
 strojně – srovnávačkou nebo tloušťkovačkou (protahovačkou)
 obrábění kovů hoblovacím strojem – hoblovkou 
 způsob hry na kytaru – drnkání přes všechny struny – hovorově hobl  

Dřevo
Obrábění